

Persone 

Mario Acevedo – calciatore guatemalteco
Mario Acevedo – calciatore nicaraguense